Het WTA-tennistoernooi van Hua Hin (officieel Toyota Thailand Open) van 2019 vond plaats van 28 januari tot en met 3 februari 2019 in de Thaise stad Hua Hin. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Belinda Bencic was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het achtste reekshoofd, Dajana Jastremska uit Oekraïne, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Australische Ajla Tomljanović in drie sets, met een tiebreak in de laatste set. Jastremska wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Hua Hin op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – in haar openingspartij verloor zij van de latere toernooiwinnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Duan Yingying en Wang Yafan hadden zich niet samen voor deze editie van het toer­­nooi ingeschreven. Duan speelde met Kaitlyn Christian, met wie zij het vierde reeks­hoofd vormde – zij strandden in de eerste ronde. Wang bereikte de finale, met Anna Blinkova aan haar zijde.

Het eerste reekshoofd, Miyu Kato en Makoto Ninomiya, verloor meteen hun openingspartij.

Het als tweede geplaatste Roemeense duo Irina-Camelia Begu en Monica Niculescu won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Anna Blinkova en Wang Yafan in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. Begu had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Niculescu ook zeven.

De Nederlandse Arantxa Rus en Viktorija Golubic uit Zwitserland konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hua Hin 2019
Hua Hin